Die Brasil Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. September 2003 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die BCR Open Romania in Bukarest ausgetragen, die wie die das Turnier in Costa do Sauípe zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war der Lokalmatador Gustavo Kuerten, der dieses Jahr als Dritter der Setzliste ohne Satzverlust ins Halbfinale kam. Dort unterlag er allerdings der deutschen Nummer 1 der Setzliste Rainer Schüttler, der ihn in drei Sätzen besiegte. Im anschließenden Finale verlor Schüttler wiederum gegen den Niederländer Sjeng Schalken (Nr. 2 der Setzliste) in zwei Sätzen. Schalken gewann den zweiten Titel der Saison sowie den neunten und letzten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Scott Humphries und Mark Merklein, traten dieses Jahr als an Position 2 gesetzte Paarung an. Ihnen gelang der erneute Finaleinzug, im Finale unterlagen sie dieses Mal aber gegen die Ungesetzten Todd Perry und Thomas Shimada. Perry und Shimada gewannen damit ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Perry war es der erste, für Shimada der dritte und letzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Costa do Sauípe